

Дани сећања 

1260-е пне.